Бета Гончих Псов () — звезда в созвездии Гончих Псов. Находится на расстоянии около 27 световых лет от Солнца. Для звезды применялись также названия Хара (Чара, Шара) и, реже, Астерион — имена мифологических собак Аркада.

Характеристики 
Звезда представляет собой жёлтый карлик главной последовательности. Её масса и диаметр приблизительно равны 108 % и 111 % солнечных соответственно. Светимость превосходит солнечную в 1,2 раза, а наличие тяжёлых элементов в составе равно от 59 до 120 % солнечного эквивалента. β Гончих Псов принадлежит к обширной семье звёзд галактического диска, её возраст оценивается в 4,05 миллиарда лет. Астрономы предполагают наличие массивного компаньона в системе β Гончих Псов, имеющего орбитальный период в 2430 суток. Однако убедительных подтверждений его присутствия до сих пор найти не удалось.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от β Гончих Псов:

Примечания

См. также 
 Аналоги Солнца
 Список звёзд созвездия Гончих Псов

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Solstation

Жёлтые карлики
Гончие Псы (созвездие)